Чемпионат России по пляжному футболу 2012 года — 8-й розыгрыш кубка. Финальный раунд состоялся в Санкт-Петербурге 19 августа 2012 года между командами Локомотив и Кристалл и завершился победой железнодорожников.

Этапы розыгрыша 
 Квалификационный этап (30 мая—3 июня) (Санкт-Петербург)
 Первый этап (13—17 июня) (Москва)
 Второй этап (25—29 июля) (Самара)
 Суперфинал (15—19 августа) (Санкт-Петербург)

Квалификация

Команды, участвующие в квалификационном этапе 
 FC CITY (Санкт-Петербург)
 KEYSTONE (Санкт-Петербург)
 КПФ ЦСКА (Москва)
 Кристалл (Санкт-Петербург)
 Подводник (Ярославль)
 ПФК «Спартак» (Москва)
 Спутник (Самара)
 Элекс-Фаворит (Рязань)

Группа A

Группа B

Плей-офф

Итоговое положение команд после квалификационного этапа

Участвующие команды 
 IBS (Санкт-Петербург)
 КПФ ЦСКА (Москва)
 Кристалл (Санкт-Петербург)
 Крылья Советов (Самара)
 Локомотив (Москва)
 ПФК «Динамо» (Москва)
 Ротор-Волгоград (Волгоград)
 Строгино (Москва)

Первый этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд после первого этапа

Второй этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд после второго этапа

Суперфинал

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Чемпионат России по пляжному футболу 2012 на сайте beachsoccer.ru

Чемпионаты России по пляжному футболу
Спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
2012 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты России в 2012 году